Alt-Tempelhof steht für:
 das alte Dorf in Berlin-Tempelhof

Alt-Tempelhof heißen dort insbesondere: 
 der U-Bahnhof Alt-Tempelhof
 die Straße Alt-Tempelhof
 die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Tempelhof, zu ihr gehört die Dorfkirche Tempelhof